Глобус — куля з картографічним зображенням на поверхні, що передає наочно у зменшеному вигляді форму об'єкта.
 Глобус (банк) — український банк, створений у 1997 році
 Глобус (журнал) — український двотижневий ілюстрований журнал, що виходив в Києві з 1923 року по 1935 року
 Глобус (книжкова фабрика) — підприємство розташоване у м. Харків
 Глобус (театр) — Лондонський театр
 Глобус (страхова компанія) — українська страхова компанія